Landvetter kan syfta på

 Landvetter – tätort i Härryda kommun i Västra Götalands län 
 Landvetters socken – en  socken i Västergötland
 Landvetters landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1970
 Landvetters församling – en församling i Göteborgs stift
 Landvetters kyrka –  en kyrkobyggnad i Landvetter och församlingskyrka i Landvetters församling
 Landvetters distrikt – ett distrikt i Härryda kommun och Västra Götalands län 2016–
 Göteborg-Landvetter flygplats – en flygplats i Härryda kommun utanför Göteborg
 Kopparbergs/Landvetter IF – tidigare namn på ett fotbollslag, se Kopparbergs/Göteborg FC